Група Д на Европском првенству 2008 је последња од четири групе на овом такмичењу. Прво коло мечева играло се 10. јуна, док је финално према распореду одржано 18. јуна. Свих шест мечева групе играно је на стадионима у Аустрији: у Инзбруку и Салзбургу. Група је била састављена од победника Европског првенства у фудбалу 2004. и актуелних шампиона — Грчке, као и фудбалера Шведске, Шпаније и Русије. Грчка, Шпанија и Русија су биле извучене у исту групу и на претходном Европском првенству.

Након победе од 4:1 над Русијом у својој првој утакмици, Шпанци су осигурали лидерску позицију у групи победивши Швеђане са 2:1 у свом другом наступу. Њихова квалификација за четвртину финала је била осигурана након што је Русија победилу Грчку нешто касније истог дана, пославши тадашње прваке на дно табеле. Други четвртфиналиста је требало да буде одлучен на утакмици између Шведске и Русије, с тим да је Швеђанима био довољан и нерешен резултат да би прошли. Међутим, Русија је постигла по један погодак у сваком полувремену, тако победивши Шведску с 2:0 и прошавши у четвртфинале. У међувремену, иако је прво полувреме прошло веома лоше, Шпанија је постигла два гола у другом полувремену (један је био три минуте пре завршетка утакмице), те је тако постала трећи тим на првенству који се квалификовао у четвртину финала са 100% учинком у групи.

Прво коло

Шпанија — Русија

Грчка — Шведска

Друго коло

Шведска — Шпанија

Грчка — Русија

Треће коло

Грчка — Шпанија

Русија — Шведска 

Европско првенство у фудбалу 2008.